Leprodes är ett släkte av insekter. Leprodes ingår i familjen Bacillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Leprodes